Зловісні мерці — назва кіно-франчизи

 Зловісні мерці (1981) — фільм жахів, перша частина однойменної трилогії
 Зловісні мерці 2 (1987) — фільм жахів, друга частина однойменної трилогії
 Зловісні мерці 3: Армія темряви (1993) — фільм жахів, третя частина однойменної трилогії
 Зловісні мерці (2013) — римейк і продовження однойменного фільму 1981 року